Arora kan syfta på:

 Arora (webbläsare) – en webbläsare

Geografi

Kiribati 

 Arorae Atoll, atoll, Gilbertöarna, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar